Singletary ist der Familienname folgender Personen:

 Devin Singletary (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mike Singletary (* 1958), US-amerikanischer American-Football-Spieler